Когда отношения обретают форму: работы, концепции, процессы, ситуации, информация (англ. Live in Your Head: When Attitudes Become Form (Works — Concepts — Processes — Situations — Information)) — художественная выставка, проходившая с 22 марта по 27 апреля 1969 г. в Бернском Кунстхалле. Куратор выставки — Харальд Зееман. 
Проект When Attitudes Become Form продемонстрировал качественно новый подход к кураторству и стал настоящим прорывом в истории мировой выставочной практики и наделив художественную выставку статусом самостоятельного произведения искусства.

Концепция 
В центре внимания выставки When Attitudes Become Form оказались не только произведения искусства как результат работы художника, но и сам творческий процесс, который становится самоценным и включается в поле интереса куратора и зрителя.
Подзаголовок выставки «Работы, концепции, процессы, ситуации, информация» отразил главную цель проекта: создание определенных связей, позиций, отношений. Экспозиция из простого пространства репрезентации превратилась в ситуацию диалога и взаимодействия между художниками.

Участники и экспозиция 
В проекте When Attitudes Become Form приняли участие 69 авторов, многих из которых относят к крупнейшим мастерам второй половины XX в. Эта выставка впервые объединила такое количество художников-концептуалистов из Европы и США. Проект показал потенциал инструментария концептуальных художников, их возможности работы посредством жестов, позиций, манифестов.
Многие из участников заранее приехали в Берн, чтобы создать свои произведения на месте, превратив залы Кунстхалле в огромную общую мастерскую. Харальд Зееман пересмотрел сложившийся формат музейной выставки и предложил совершенно новый для того времени способ демонстрации произведений, основанный на открытости и взаимодействии произведений. Разделительные стены, подиумы и другие «экпозиционные барьеры» были устранены, сократив дистанцию между произведениями и приблизив их к зрителю. Сам Харальд Зееман описывал свой проект как «собрание историй, рассказанных от первого лица».

Список участников:
 Карл Андре (Carl Andre)
 Джованни Ансельмо (Giovanni Anselmo)
 Ричард Артшвагер
 Томас Банг (Thomas Bang)
 Джаред Барк (Jared Bark)
 Роберт Барри (Robert Barry)
 Йозеф Бойс (Joseph Beuys)
 Алигьеро Боэтти (Alighiero Boetti)
 Мел Бохнер (Mel Bochner)
 Маринус Боезем (Marinus Boezem)
 Билл Боллингер (Bill Bollinger)
 Михаель Буте (Michael Buthe)
 Пьер Паоло Кальцолари (Pier Paolo Calzolari)
 Пауль Коттон (Paul Cotton)
 Ханне Дарбовен (Hanne Darboven)
 Уолтер де Мария (Walter de Maria)
 Ян Диббетс (Jan Dibbets)
 Гер ван Эльк (Ger van Elk)
 Рафаэль Феррер (Rafael Ferrer)
 Барри Фланаган (Barry Flanagan)
 Тэд Гласс (Ted Glass)
 Ханс Хааке (Hans Haacke)
 Майкл Хейзер (Michael Heizer)
 Ева Гессе (Eva Hesse)
 Дуглас Хюблер (Douglas Huebler)
 Паоло Икаро (Paolo Icaro)
 Ален Жак (Alain Jacquet)
 Нил Дженни (Neil Jenney)
 Стефен Кальтенбах (Stephen Kaltenbach)
 Джоо Анн Каплан (Jo Ann Kaplan)
 Эдвард Кинхольц (Edward Kienholz)
 Ив Кляйн (Yves Klein)
 Джозеф Кошут (Joseph Kosuth)
 Яннис Кунеллис (Jannis Kounellis)
 Гэри Б. Кюн (Gary B. Kuehn)
 Сол Левитт (Sol LeWitt)
 Бернд Лохаус (Bernd Lohaus)
 Ричард Лонг (Richard Long)
 Рулов Лоу (Roelof Louw)
 Брюс МакЛин (Bruce McLean)
 Дэвид Медалла (David Medalla)
 Марио Мерц (Mario Merz)
 Роберт Моррис (Robert Morris)
 Брюс Науман (Bruce Nauman)
 Клас Олденбург (Claes Oldenburg)
 Деннис Оппенгейм (Dennis Oppenheim)
 Панамаренко (Panamarenko)
 Пино Паскали (Pino Pascali)
 Пауль Пехтер (Paul Pechter)
 Микеланджело Пистолетто (Michelangelo Pistoletto)
 Эмилио Прини (Emilio Prini)
 Маркус Ретц (Markus Raetz)
 Аллен Рупперсберг (Allen Ruppersberg)
 Рейнер Рутенбек (Reiner Ruthenbeck)
 Роберт Риман (Robert Ryman)
 Фредерик Лейн Зандбак (Frederick Lane Sandback)
 Алан Сарет (Alan Saret)
 Саркис (Sarkis)
 Жан-Фредерик Шнидер (Jean-Frédéric Schnyder)
 Ричард Серра (Richard Serra)
 Роберт Смитсон (Robert Smithson)
 Кит Сонньер (Keith Sonnier)
 Ричард Таттл (Richard Tuttle)
 Франк Линкольн Винер (Frank Lincoln Viner)
 Франц Эрхард Вальтер (Franz Erhard Walther)
 Уилльям Г. Вегман (William G. Wegman)
 Лоуренс Вайнер (Lawrence Weiner)
 Уилльям Т. Уилей (William T. Wiley)
 Гильберто Цорио (Gilberto Zorio)

Значение для мировой выставочной практики 
Харальд Зееман выразил в этом проекте своё революционное видение выставки как сложного художественного явления. Он не только навсегда изменил восприятие и методы репрезентации современного искусства, но и заявил о формировании фигуры нового независимого куратора.
Проект When Attitudes Become Form навсегда вошел в историю современного искусства и стал началом новейшей эпохи выставочной практики. Однако, в Берне выставка вызвала скандал, после которого Харальд Зееман добровольно покинул пост директора Кунстхалле и был приглашен возглавить «documenta 5».
В 2013 г. итальянский куратор и арт-критик Джермано Челант реконструировал выставку When Attitudes Become Form в Венеции, точно повторив экспозицию 1969 г. и включив в неё оригинальные произведения, а также документацию проекта.

Источники 

 Contemporary Art Daily. A Daily Journal of International Exhibitions
 Szeemann H. Museum der Obsessionen von/über/zu/mit Harald Szeemann. — Berlin: 1981.
 Rattenmeyer C. Exhibiting the New Art. «Op Losse Schroevn» and «When Attitudes Become Form» 1969. — London: Arts Council England, 2010.
 Obrist H. U. A Brief History of Curating. — Zurich: 2011.
 Бирюкова М. В. «Куратор как художник» и «выставка как произведение искусства» в западной культуре второй половины XX в. Харальд Зееман и его выставочные проекты // ОБЩЕСТВО. СРЕДА. РАЗВИТИЕ (TERRA HUMANA), 2010. — T. 3(16), — С. 181-185

Выставки современного искусства
Музеи современного искусства
Музеи Берна